Die Saison 2007 der Volleyball-Europaliga war die vierte Ausgabe des Wettbewerbs. Sie begann am 26. Mai und endete am 8. Juli. Spanien gewann zum ersten Mal den Titel.

Modus 
Die Vorrunde wurde in drei Vierergruppen ausgetragen. Die Gruppensieger qualifizieren sich neben dem Gastgeber Portugal für das Final Four.

Vorrunde

Final Four 
Das Final Four wurde vom 7. bis 8. Juli in Portimão (Portugal) ausgetragen.

Endstand

Weblinks 
 Informationen der CEV (englisch)

2007
Europaliga